

Mythologie 
 Hilaire et Phébé, les « Leucippides » dans la mythologie grecque.

Nom de famille 
 Camille Hilaire (1916-2004), peintre français.
 Émile-Marc Hilaire (1796-1887), connu sous le nom d'« Émile Marco de Saint-Hilaire », historien français.
 Enzo Hilaire (2008-), chanteur français.
 Georges Hilaire (1900-1976), haut fonctionnaire français.
 Jean-Baptiste Hilaire (1753-après 1822), peintre, aquarelliste, dessinateur et illustrateur français
 Jeannot Hilaire (1945-), écrivain et linguiste haïtien
 Jérémy Hilaire (1983-), joueur de volley-ball français.
 Laurent Hilaire (1962-), danseur français.
 Michel Hilaire (1958-), historien français.
 Yves-Marie Hilaire (1927-2014), historien français.

Saints chrétiens 
 Voir

Religieux 
 Hilaire, pape du  au .

Prénom 
Hilaire est un prénom masculin. Les Hilaire sont fêtés le 13 janvier ou le 25 octobre. On trouve le diminutif masculin Hilarion et les variantes ou diminutifs féminins Hilarie, Hilarionne, Hilary et Hillary. Ilario en italien.

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Homonymie de patronyme